Parkeston – sobborgo di Kalgoorlie (Australia)
 Parkeston – paese dell'Essex (Regno Unito)